Niemcy:
 Lauscha – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg

Osoby:
 Georg Lauscha – austriacki kolarz
 Robert Lauscha – austriacki kolarz